Le château de Chiloup ou château Chiloup de Dagneux ;
 Le château de Chiloup de Saint-Martin-du-Mont.

Chiloup